Il doppio del torneo di tennis Athens Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Federico Mordegan 5-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Libor Pimek /  Francisco Roig (quarti di finale)
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (campioni)

 Shelby Cannon /  Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1994
ATP Tour 1994